The Running Man se poate referi la:

 The Running Man (1982) - Fugarul, un roman de Richard Bachman
 The Running Man (2004) - un roman de Michael Gerard Bauer
 The Running Man (1987) - Justiția viitorului, un film de regizat de Paul Michael Glaser
 The Running Man (1963) - un film de regizat de Carol Reed